Jane Bennett ist der Name

* Jane Bennett (Politiktheoretikerin) (* 1957), US-amerikanische politische Theoretikerin und Philosophin
 Jane Bennett (Malerin) (* 1960), australische Malerin
 Jane Bennett (Badminton) (* ~1945), australische Badmintonspielerin